Théophile Mbemba peut faire référence à : 

 Théophile Mbemba (1917-1971), archevêque de Brazzaville en République du Congo
 Théophile Mbemba Fundu (1952-), ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo